Привал:
 Привал — перерыв на отдых в пути, и место такого отдыха. В военном деле применяется (применялись) термины: Стан, Становище,  Бивак, и другие.
 Привал — историческая местность в районе округа Дачное Санкт-Петербурга.
 Привал — судовой манёвр, связанный с подходом к причалу, к другому судну или к берегу.

См. также 
 Этап
 Лагерь